Parfenjewo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Parfenjewo (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo
 Parfenjewo (Jaroslawl, Ljubimski), in der Oblast Jaroslawl, Ljubimski rajon
 Parfenjewo (Jaroslawl, Nekousski), in der Oblast Jaroslawl, Nekousski rajon
 Parfenjewo (Jaroslawl, Perwomaiski), in der Oblast Jaroslawl, Perwomaiski rajon
 Parfenjewo (Kostroma, Ostrowski), in der Oblast Kostroma, Ostrowski rajon
 Parfenjewo (Kostroma, Parfenjewski), in der Oblast Kostroma, Verwaltungszentrum des Parfenjewski rajon
 Parfenjewo (Kostroma, Sussaninski), in der Oblast Kostroma, Sussaninski rajon
 Parfenjewo (Twer, Molokowski), in der Oblast Twer, Molokowski rajon
 Parfenjewo (Twer, Sandowski, Bolschemalinskoje), in der Oblast Twer, Sandowski rajon, Landgemeinde Bolschemalinskoje
 Parfenjewo (Twer, Sandowski, Starosandowskoje), in der Oblast Twer, Sandowski rajon, Landgemeinde Starosandowskoje

 Parfenjewo-Lewy Bereg, Siedlung in der Oblast Archangelsk
 Parfenjewo-Prawy Bereg, Dorf in der Oblast Archangelsk